Die FCW Divas Championship war ein Frauentitel der Wrestling-Promotion Florida Championship Wrestling (FCW), die als Entwicklungsliga für World Wrestling Entertainment diente. Wie alle Wrestlingtitel wurde auch dieser im Rahmen einer Storyline vergeben.

Geschichte  
Der Titel wurde mit einem Acht-Frauen-Turnier eingeführt, bei dessen Finale am 10. Juni 2010 Naomi Knight sich gegen Serena durchsetzen konnte. Insgesamt durften sechs Wrestlerinnen den Titel halten, bevor er im Zuge eines Re-Branding von FCW in WWE NXT eingestellt wurde. Zum Zeitpunkt des Rebrandings war der Titel vakant. Letzte Championess war damit Caylee Turner, die FCW am 11. August 2012 verließ.

Turnier

Titelgeschichte

Statistik 
Länge der Regentschaft

Rekorde

Weblinks 
 FCW Divas Championship auf Cagematch.net
 FCW Divas Championship auf Wrestlingrevolution.com
 FCW Divas Championship auf Genickbruch.com

Einzelnachweise 

WWE-Titel